

Patronyme 
 Terlinden, famille de noblesse belge

Toponyme 
 Terlinden, localité de la commune de Margraten, aux Pays-Bas

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme